Johannes II is de naam van diverse staatshoofden en religieus leiders:
 Johannes II van Jeruzalem, bisschop van Jeruzalem en vriend van Pelagius
 Johannes II van Antiochië, patriarch van Antiochië (488-490)
 Johannes II van Alexandrië, patriarch van Alexandrië (496-505)
 Johannes III van Alexandrië, patriarch van Alexandrië (505-516), Johannes II volgens de Koptische telling
 Johannes II Komnenos, Oost-Romeins keizer (518-520)
 Paus Johannes II, paus (533-535)
 Johannes II Megas Komnenos, keizer van Trebizonde (1280-1284, 1285-1287)
 Johannes II van Ethiopië, keizer van Ethiopië (1769)
 Johannes II van Liechtenstein, vorst van Liechtenstein (1858-1929)

Zie ook
Johan II